Куренков — русская фамилия.

Известные носители 
 
 
 Куренков, Сергей Владимирович (род. 1968) — российский автор-исполнитель, поэт и композитор.